Мишуково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мишуково — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Мишуково — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Мишуково — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Мишуково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Мишуково — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Мишуково — посёлок в Кольском районе Мурманской области.
 Мишуково — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Мишуково — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Мишуково — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Мишуково — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Мишуково — село в Порецком районе Чувашии.
 Мишуково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.